Too Old to Die Young (album), een album van de rockmuzikant Kevin Ayers
 Too Old to Die Young (televisieserie), een misdaadserie van Nicolas Winding Refn